Plus One  – gruppo musicale christian pop statunitense nato nel 2000
Plus One  – DJ
Plus One  – serie televisiva
Plus One (+1) – film del 2013 diretto da Dennis Iliadis
Plus One – film del 2019 diretto da Jeff Chan e Andrew Rhymer

Pagine correlate 
+1